Knight är ett engelskt efternamn, som burits av bland andra:

 Bianca Knight
 Brandon Knight
 Charles Knight
 Corban Knight
 Cornelia Knight
 Damon Knight
 Eric Knight
 Frank Knight
 Gladys Knight
 Goodwin Knight
 Hilary Knight
 Horatio G. Knight
 J.Z. Knight
 John Prescott Knight
 Jonathan Knight
 Jordan Knight
 Joseph Philip Knight
 Keshia Knight Pulliam
 Louis Aston Knight
 Margaret E. Knight
 Nehemiah R. Knight
 Phil Knight
 Robert Knight
 Shirley Knight
 Sterling Knight
 Suge Knight
 Thomas Andrew Knight
 Tommy Knight
 T.R. Knight
 Wayne Knight
 William Knight (kunglig tjänare)
 Zat Knight

Engelska efternamn